El apellido Laugier ha sido llevado por numerosas personalidades (por orden alfabético) :

 André Laugier (1770-1832), químico y mineralogista francés.
 Henri Laugier (1888-1973), fisiólogo francés, organizador durante la Segunda Guerra Mundial, junto a Louis Rapkine y la Fundación Rockefeller, el salvamento de científicos franceses hacia Estados Unidos y Gran Bretaña.
 Ignace Laugier (1768-1811), político italiano.
 Jean Laugier (1924-2006), poeta y dramaturgo.
 Jean Laugier, llamado Beppo, escultor francés contemporáneo.
 Lucien Laugier (1918-1989), militante político del Partido Comunista internacional.
 Marc-Antoine Laugier (1713-1769), padre del Naturalismo, autor de un Essai sur l'architecture publicado en 1753.
 Margueritte Laugier, astrónoma francesa del siglo XX.
 Pascal Laugier( - ), cineasta francés.
 Paul Auguste Ernest Laugier (1812-1872), astrónomo francés del siglo XIX.
 Pierre Laugier (1864-1907), actor francés.
 Sandra Laugier, filósofa francesa.
 Stanislas Laugier (1799-1872), cirujano francés.